Chvalovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Chvalovice (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Chvalovice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), Okres Znojmo, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar